Розмариновый мёд — это разновидность монофлорного мёда, который производят пчёлы из мелких соцветий розмарина. Этот ароматный многолетний кустарник относят к семейству яснотковые, в высоту он может достигать 2 метров. Довольно часто его называют антос (ἄνθος), что с древнегреческого переводится как «цветок».

Происхождение 
Во Франции, в Средние века, расстилались целые луга розмарина, на этих землях паслись овцы, их мясо приобретало необычайный вкус и аромат. Также розмарин использовали для свадебных церемоний — невесте надевали головной убор украшенный соцветиями розмарина, а жениху и гостям давали ветвь этого ароматного цветка. Основное  производство розмаринового мёда и до нашего времени сосредоточено на юге Франции и в Испании, в частности, на острове Менорка. 

Основное место производства розмаринового мёда — средиземноморские регионы: Испания и Франция. Необычайный вкус и неповторимый аромат выделяет его из других сортов мёда, а особенность климата регионов сбора не позволяет сделать производство масштабнее.

Основные характеристики 
Оттенки свежесобранного меда колеблются от нежного жёлтого до сверхлегкого белого, зачастую имеет густую вязкую консистенцию янтарного цвета. От чистоты собранного меда зависит его вкус: чем чище собранная пыльца, тем насыщение и слаще вкус. Имеет розмариновый мед приятный цветочный аромат, иногда можно почувствовать легкую горчинку. Но так же этот мед имеет удивительно низкое количество воды — 16,6 → 17 % и пониженный уровень рН 3,7 → 4.

По истечении приблизительно 3 месяцев после сборки меда он кристаллизируется в необычно мелкие кристаллы, этому способствует большое количество фруктозы и глюкозы.

33,1 — 39 г / 100 г (количество глюкозы)

38,4 — 43 г / 100 г (количество фруктозы)

13 % (дисахариды, в основном мальтоза)

2 % (эрлоза)

Мед содержит литий.  Ph низкий. Содержание минеральных веществ составляет от 0,006 до 0,830 %. Красящие вещества меда разнообразны и мало изучены. От них зависит его цвет.

Хранение 
Хранить мед следует в темном и сухом месте, желательно в стеклянной таре. Если мед поддается охлаждению ниже 15 градусов Цельсия, то возможна его кристаллизация. Чтобы вернуть его изначальную текстуру и жидкий вид необходимо проделать такие же шаги, что и с обычным медом, то есть подогреть на «водяной бане», её температура не должна превышать 40 градусов.

При длительном хранении мёд может изменять свой удельный вес, собственный вес, водность и объём. Такое свойство меда обязательно нужно знать пчеловодам, а также людям, которые отвечают за хранение меда, работникам торговли.

Если мед хранить в очень сухом помещении в открытой посуде, его водность может снизиться до 14 %, а вес уменьшиться на 4 — 5 %. И наоборот: при хранении во влажном помещении мед способен впитывать окружающую влажность из воздуха. При относительной влажности воздуха более 60 % зрелый мед начинает водяниться, а по мере увеличения влажности, содержание воды увеличивается. При 100 % влажности воздуха, влажность меда долгого хранения может достичь 55,2 %. При этом мед, как правило закисает.

Примечания

Литература 
 Вировец А. П. Здоровье дарит нам пчела. Изд. 2-е. Х. «Апостроф», 2012
 Кузьмина К. Я. Лечение пчелиным мёдом и ядом. К.: О-во «Знание» Украины, 1992.
 Пономарева Е.Е, Детерлеева Н. Б. Медоносные ресурсы и опыление с/х растений. — М.: Агропромиздат, 1986.

Мёд